Малая Клецка () — село, входит в Великоклецковский сельский совет Корецкого района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 66 человек.

Ссылки 
 Малая Клецка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Корецкого района